Láz kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Láz (okres Příbram)
 Láz (okres Třebíč)
 Láz (okres Prachatice) (kleine "deelgemeente" van Nová Pec)